CFIT steht für:
 Culture Fair Intelligence Test, ein englischsprachiger Intelligenztest
 Controlled Flight Into Terrain (englisch für: Gesteuerter Flug ins Gelände), eine Geländekollision eines steuerbaren Luftfahrzeugs

CFIT